Mikoyan est un nom arménien. Il peut faire référence à : 
 Anastase Mikoyan (1895-1978), un des dirigeants de l'Union soviétique
 Artem Mikoyan (1905-1970), ingénieur aéronautique soviétique, frère du précédent
Stepan Anastasovich Mikoyan, son fils, pilote d'essai.
 Mikoyan-Gourevitch (MIG), constructeur aéronautique soviétique puis russe cofondé par Artem Mikoyan
 Mikoyan, nom de la ville arménienne de Eghegnazor de 1935 à 1957
 Golfe de Mikoyan, un golfe au nord de l'île Bolchevik dans l'arctique russe